Депре ( или ) — французская фамилия. 

Известные носители:
 Депре, Жоскен (1450—1521) — французский композитор.
 Депре, Луи-Жан (1737—1804) — французский архитектор и художник.
 Депре, Марсель (1843—1918) — французский инженер и физик.
 Депре, Сириль (род. 1974) — французский мотогонщик.
 Депре, Сюзанна (настоящие имя и фамилия Шарлотта Буваллe; 1874—1951) — французская актриса.
 Депре, Флориан-Жюль-Феликс (1807—1895) — французский кардинал.
 Депре, Шарль Жан Жюльен (1854—1929) — французский палеонтолог и геолог.